een water waarin (recreatief) kan worden geroeid
de roeivijver in de Efteling